В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1130 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1130 году

Январь 
 3 января —  — епископ Камбре (1114/1116—1130)
 7 января — Балдерик Дольский — епископ Доля (1107—1130), поэт и историк

Февраль 
 13 февраля — Гонорий II — папа римский (1124—1130)

Март 
 1 марта —  — князь оломоуцкий (1126—1130)
 14 марта —  — епископ Хильдесхайма (1119—1130)
 15 марта — Лотарь Удо IV — маркграф Северной марки (1128—1130)
 26 марта — Сигурд I Крестоносец — король Норвегии (1103—1130), руководитель Норвежского крестового похода

Май 
 15 мая — Исидор Мадридский — святой римско-католической церкви, покровитель Мадрида и крестьянства

Август 
 19 августа —  — аббат, создатель монастырей в южной Италии, святой римско-католической церкви.

Октябрь 
 1 октября —  архиепископ Трира (1027—1030)
 7 октября — Герман II — первый маркграф Бадена (1074—1130), регент Веронской марки (1112—1130)
 16 октября — Педро Гонсалес де Лара — галисийский магнат, фаворит королевы Урраки, самый влиятельный после королевы человек в королевстве Кастилии и Леона

Ноябрь 
 3 ноября — Берардо деи Марси — кардинал-священник Сан-Кризогоно (1100—1117), епископ Марси (1113—1130), святой римско-католической церкви.
 4 ноября — Маргарет Фредкулла (Дева Мира) — шведская принцесса, королева-консорт Норвегии, как жена короля Магнуса III Голоногого (1101—1103), королева-консорт Дании (1104—1130), как жена короля Нильса, фактическая правительница Дании.
 11 ноября — Тереза Леонская — первая графиня-консорт Португалии (1093—1112), регент Португалии (1012—1028)
 13 ноября — Адольф I фон Шауэнбург — граф Шауэнбург и Гольштейн (1010—1130)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 ал-Амир Абу Али Мансур ибн Ахмад — халиф Фатимидов (1101—1130)
  — последний мормэр Морея (1130)
 Аэнор де Шательро — герцогиня-консорт Аквитании и графиня-консорт Пуатье (1026—1030), жена герцога Гильома X, мать Алиеноры Аквитанской
 Бернар Шартрский — французский философ-платоник, представитель шартрской философской школы, старший брат другого философа этой школы, Тьерри Шартрского. Это он сказал: …мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов."
 Боэмунд II — князь Таранто (1112—1128), князь Антиохии (1112—1130). Погиб в сражении.
  — индийский математик
  — буддийский учёный и поэт
 Юг II де Сен-Поль — граф де Сен-Поль (1083—1130), участник первого крестового похода.
 Гутьере Вермудез — испанский леонский дворянин с титулом графа
  — бенедиктинская монахиня, святая римско-католической церкви.
 Ли Тан — китайский художник-пейзажист
 Матильда Хантингдонская — графиня Хантингдонская (ок 1075—1130), графиня-консорт Нортгептона (1090—1109) как жена герцога Симона I де Санлис, королева-консорт Шотландии (1124—1130), как жена Давида I
 Микьель, Доменико — венецианский дож (1118—1130)
  — император Пала (1077—1130)
 Роберт Беллемский — синьор де Беллем (1082—1112), граф Шрусбери (1098—1102), граф де Понтье (1100—1112). Умер в заключении после 1130 года.
  — католический патриарх Иерусалима (1128—1130)
 Томас де Марль — французский рыцарь, синьор замка Куси, Бове, Ла-Фер, Вервена, Крепи, Пинона и Марль, участник первого крестового похода.
 Торчиторио II — юдекс Кальяри (Сицилия) (1116—1130)
  — бенедиктинский аббат, святой римско-католической церкви.
  — руководитель крестьянского восстания на территории китайских провинций Хунань и Хубэй (1130—1135), правитель царства Чу. Казнён.

См. также 
 Список умерших в 1129 году
 Список умерших в 1131 году

Примечания 

1130